

Persone 
 Erwin Kroll (1886-1976) – compositore, critico musicale, pianista e scrittore tedesco
 Joachim Kroll (1933-1991) – serial killer tedesco
 Lucien Kroll (1927-2022) – architetto e saggista belga
 Nick Kroll, propr. Nicholas Kroll (1978) – attore, comico e sceneggiatore statunitense
 Pierre Kroll (1958) – disegnatore belga, nipote di Lucien Kroll
 Sylvio Kroll (1965) – ex ginnasta tedesco
 Wilhelm Kroll (1869-1939) – filologo tedesco
 William Justin Kroll (1889-1973) – ingegnere e metallurgista lussemburghese

Altro 
 17412 Kroll – asteroide della fascia principale
 Teatro Kroll – teatro d'opera di Berlino

Pagine correlate 
Croll
Krol
Kröll